Skriftstørrelse, også benævnt som skriftgraden, måles i punkt (forkortet: pkt. på dansk og pt på engelsk) og var oprindelig højden, keglehøjden, på den blyklods (typelegemet), som bogstavet sad på for en blytype. Nu er det højden på den celle, som et tegn er tegnet inden for i de digitale fonte. 

Hvor stor et punkt har, historisk set, varieret lidt fra land til land. Det internationale enhedssystem (SI) har standardiseret punktstørrelsen til at svare til 0,0352777777778 cm.
Omvendt svarer 1 cm til 28,3464567 punkt.

Adskillige fastsatte punktstørrelser har et bestemt navn.

Engelske og danske navne 

Typografi